|-
| 169001 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169002 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169003 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169004 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169005 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169006 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169007 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169008 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169009 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169010 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169011 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169012 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169013 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169014 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169015 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169016 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169017 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169018 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169019 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169020 - ||  || 27 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169021 - ||  || 22 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169022 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169023 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169024 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169025 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169026 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169027 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169028 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169029 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169030 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169031 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169032 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169033 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169034 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169035 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169036 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169037 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169038 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169039 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169040 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169041 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169042 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169043 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169044 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169045 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169046 - ||  || 23 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169047 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169048 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169049 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169050 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169051 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169052 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169053 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169054 - ||  || 16 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169055 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169056 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169057 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169058 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169059 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169060 - ||  || 29 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169061 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169062 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169063 - ||  || 23 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169064 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169065 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169066 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169067 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169068 - ||  || 20 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169069 - ||  || 24 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169070 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169071 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || 
|-
| 169072 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169073 - ||  || 15 aprilie 2001 || Kanab || 
|-
| 169074 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169075 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169076 - ||  || 15 aprilie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169077 - ||  || 18 aprilie 2001 || Eskridge || 
|-
| 169078 Chuckshaw ||  || 23 aprilie 2001 || Kanab || 
|-
| 169079 - ||  || 21 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169080 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169081 - ||  || 27 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169082 - ||  || 29 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169083 - ||  || 29 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169084 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169085 - ||  || 22 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169086 - ||  || 24 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169087 - ||  || 23 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169088 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169089 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169090 - ||  || 15 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169091 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169092 - ||  || 22 mai 2001 || OCA-Anza || , 
|-
| 169093 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169094 - ||  || 24 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169095 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169096 - ||  || 24 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169097 - ||  || 18 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169098 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169099 - ||  || 18 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169100 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-